Mariusz i Marta (męczennicy perscy) (zm. ok. 267)
 Mariusz z Aventicum (534-594)
 Mariusz z Owernii (VI-VII w.)

Przypisy